Salvador Sevilla i Albert (1902 - 1981), religiós.
 Salvador "Salva" Sevilla López (n. 1984), futbolista.